Az aragóniai nagydíj volt a 2014-es MotoGP-világbajnokság tizennegyedik futama. A versenyt a Motorland Aragónon rendezték szeptember 28-án.

A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Maverick Viñales végzett az élen, míg a Moto3-ban Romano Fenati diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Aragónia
Teruel tartomány
Motorversenyzés Spanyolországban